

Urodzili się 
 Filip II, król Macedonii